XXXIX Чемпионат СССР по современному пятиборью среди мужчин проходил в городе Москва в июле 1991 года. Награды разыгрывались только в личном первенстве. Это был единственный случай в истории, когда современное пятиборье не входило в программу летних спартакиад народов СССР.

На старт вышли 45 спортсменов, представлявшие союзные республики, Москву и Ленинград. В чемпионате не принимали участие известные пятиборцы Анатолий Старостин и Эдуард Зеновка, которые в эти дни выступали на этапе Кубка Мира в Варне, Болгария.

В 1992 году был проведен чемпионат СНГ, а с 1993 года стали проводиться Чемпионаты России. Впервые чемпионом Советского Союза стал представитель Белоруссии Александр Борисенко.

Личное первенство. 
Соревнования проходили по формату: фехтование, плавание, стрельба и бег (в один день), конкур.

Фехтование. 

Плавание.

Победитель и призеры.

Ссылки
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация пятиборья России
 газета "Советский спорт"

Литература
 
 
 Панорама спортивного года, 1991. — : «Физкультура и спорт», 1992  

Чемпионат СССР по современному пятиборью
Чемпионаты СССР в 1991 году
1991 год в Москве
Спорт в России в 1991 году
Июль 1991 года